Halimède peut désigner :
 Halimède, en mythologie grecque, une des cinquante Néréides, selon Hésiode et Apollodore.
 Halimède, en astronomie, un satellite naturel de la planète Neptune.
 Halimède, un genre de crustacés